Le tunnel routier Södra Länken est situé à Stockholm en Suède. Il mesure 4,5 km de long. Il est le plus long tunnel urbain routier dans une ville d'Europe à égalité avec le tunnel du Port de Dublin. Il fut construit entre 1997 et 2004. L'ensemble du projet (6 km de route dont 4,5 km de tunnel) a coûté 880 millions d'euros.

Références et notes

Södra Länken
Södra Länken
Södra Länken